Табасара́нский район (, ) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан Российской Федерации.

Административный центр — село Хучни.

География 
Район расположен в юго-восточной части современного Дагестана. Граничит на севере с Кайтагским, на востоке — с Дербентским, на юге — со Сулейман-Стальским, на юго-западе — с Хивским, на западе — с Агульским районами республики. Площадь территории составляет 803,10 км².

История 
Постановлением IV-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 года из бывших Южно-Табасаранского участка Кюринского округа и Северо-Табасаранского участка Кайтаго-Табасаранского округа был образован Табасаранский кантон с центром в селе Куярик.

Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 года кантон был преобразован в район. В 1931 году районный центр перенесен в село Бурганкент, а в 1935 году в село Хучни.

Население 

 Национальный состав

К району относятся 74 населённых пунктов, в большинстве которых проживают табасараны, в одном — Гелинбатан проживают агулы.

Азербайджанцы населяют 9 сёл района — Марага, Хели, Пенджи, Зиль, Екраг, Дарваг, Арак, Цанак, Ерси, а в трёх сёлах — Хучни, Аркит и Хюряк часть жителей двуязычна.

Территориальное устройство 
Табасаранский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 22 муниципальных образования со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 74 сельских населённых пункта:

Экономика 
Район аграрный и основными отраслями его экономики являются — производство зерна, плодов, винограда и овощей. В районе 77 313 га земель, из которых 32 174 га — сельскохозяйственные угодья.

Туристический потенциал 
 Табасаранский район является лидером по количеству лесов в Южном Дагестане, почти половина его территории занята лесами. Является одним из красивейших мест республики Дагестан из-за этого его иногда называют «дагестанской Швейцарией».
 Ханагский (Хучнинский) водопад — водопад, относящийся к памятникам природы регионального значения, расположенный на реке Ханаг. Водопад находися в 2 км от села Хучни в предгорном перелеске, обильно поросшем многочисленными деревьями и кустарниками. В летне-весенний период Ханагский водопад просто радует глаз. С тридцатиметровой высоты его бурные воды яростно шумят и, падая вниз, образуют небольшое озеро, в котором очень любят купаться местные жители и туристы. Вокруг озера маленькая зелёная полянка.
 «Крепость семи братьев и одной сестры» — средневековая крепость в 1—2 км к северу от села Хучни, на высоком отрывистом холме, над ущельем. Относительно данной крепости у табасаранского народа бытует легенда.
 Пещера Дюрк (Дарк) — расположена в Табасаранском районе, у селения Хустиль. Как и когда она образовалась, никто не знает. Раньше в лабиринте залов легко было заблудиться. Но после землетрясения из семи гротов осталось только два. На стенах пещеры обитают летучие мыши. Полы грота устланы коврами. Есть электричество.
 Кужникский природный мост — представляет собой арочный мост над ущельем площадью 0,02 га. Ширина его примерно 6 метров, а длина достигает более 100 метров на высоте 1400 метров над уровнем моря. Сегодня Кужникский природный мост относится к памятникам природы регионального значения геоморфологического профиля. Это уникальный геологический объект, созданный самой природой. Увидеть красивый пейзаж можно, посетив место с организованной группой или самостоятельно, особенно необыкновенный вид на него открывается с горы, расположенной над мостом. Он относится к охраняемой природной территории.

Археология 
 В 0,5 км к северо-востоку от села Тинит, по левому борту ручья, протекающего вдоль северо-западных отрогов хребта Карасырт и впадающего в реку Рубас, находится многослойная палеолитическая стоянка Тинит-1. Нижние археологические горизонты стоянки Тинит-1 по данным абсолютного датирования имеют возраст более 43 700 лет назад.
 В 3 км от села Чулат выше по течению реки Рубас находится многослойная палеолитическая стоянка Рубас-1. Время начала формирования культуросодержащего слоя на комплексе Рубас-1 соотносится с финальной стадией акчагыльской трансгрессии Каспийского моря и имеет возраст ~ 2,2—2,3 млн л. н., что позволяет считать комплекс Рубас-1 одной из древнейших археологических индустрий на Кавказе и в Евразии в целом. Абсолютная датировка из пеплового горизонта в оползневых телах реки Рубас — 1,5 ± 0,04 млн лет назад.

Комментарии 
 Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации района